Leucocarpopsis är ett släkte av svampar. Leucocarpopsis ingår i familjen Verrucariaceae, ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leucocarpopsis